Марк Фурий Фуз (Marcus Furius Fusus) може да се отнася за:

 Марк Фурий Фуз, консулски военен трибун 403 пр.н.е.
 Марк Фурий Фуз (цензор 389 пр.н.е.), цензор 389 пр.н.е.